Wasserpalais  steht für:

 das zum Schloss Pillnitz gehörige Gebäude
 ein von Woldemar Hermann erbautes und im Zweiten Weltkrieg zerstörtes Gebäude, siehe Wasserpalais